DDH steht für:
 Diakonische Dienste Hannover
 Dachverband Deutscher Hausverwalter
 Dachdeckerhandwerk, sowie die Zeitschrift DDH Das Dachdecker-Handwerk
 DDH47, ein deutscher Wettersender
 Hüftdysplasie des Hundes, von engl. Developmental Dysplasia of the Hip
 die Organisation Die Deutschen Heilpraktikerverbände
 IATA-Code des William H. Morse State Airport von Bennington, USA
 Decisional-Diffie-Hellman-Problem, eine Annahme aus der Kryptographie
 Abkürzung für einen Zerstörer mit Hubschraubern
 Bahnhof Dürrhennersdorf (DS100-Code)

Abkürzung